Bali Mihály (1791–1876) polgárdi református lelkész
 Bali Mihály (1856–1926) faddi hóhér